Scott James Wootton (født 12. september 1991 i Birkenhead, England) er en engelsk fodboldspiller, der til daglig spiller i Milton Keynes Dons. Han spiller mest i det centrale forsvar, men kan også spille som venstre back.

Karriere statistik

Eksterne henvisninger 

Fodboldspillere fra England
Fodboldspillere fra Manchester United F.C.
Fodboldspillere fra Tranmere Rovers F.C.
Fodboldspillere fra Peterborough United F.C.
Fodboldspillere fra Nottingham Forest F.C.
Fodboldspillere fra Leeds United F.C.